Ephesiella mühlenhardtae är en ringmaskart som beskrevs av Hartmann-Schröder och Rosenfeldt 1988. Ephesiella mühlenhardtae ingår i släktet Ephesiella och familjen Sphaerodoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mühlenhardtae